chauffier, métier de l'énergie.

Patronyme 

 Louis Chauffier (1843-1923), archiviste paléographe et historien français ;
 Louis Martin-Chauffier (1894-1980), résistant français ;
  (1902-1975), écrivaine et traductrice française ;
 Gilles Martin-Chauffier (1954-), journaliste et écrivain français.

Patronyme français